Kaptol se poate referi la:

 Kaptol, Zagreb, un district din Zagreb, Croația
 Comuna Kaptol, Požega-Slavonia, Croația
 Kaptol, Kaptol, sat din comuna Kaptol, Požega-Slavonia, Croația
 Kaptol, Kostel, localitate din comuna Kostel, Slovenia